Андре́ас Мёллер (; род. 2 сентября 1967, Франкфурт-на-Майне) — немецкий футболист, игравший на позиции полузащитника, и футбольный тренер.

Карьера 
Мёллер выступал за франкфуртский «Айнтрахт», дортмундскую «Боруссию», итальянский «Ювентус» и гельзенкирхенский «Шальке 04», а также за сборную Германии.

Является чемпионом мира 1990 года и чемпионом Европы 1996 года. В составе «Ювентуса» выигрывал Кубок УЕФА в 1993 году, в составе «Боруссии» — Лигу чемпионов в 1997 году. В июне 2007 года стал тренером, возглавив клуб Оберлиги «Викторию» из Ашаффенбурга.

Достижения 
 Чемпион мира: 1990
 Чемпион Европы: 1996
 Вице-чемпион Европы: 1992
 Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 1996/97
 Обладатель Межконтинентального кубка: 1997
 Обладатель Кубка УЕФА 1992/93
 Чемпион Германии: 1994/95, 1995/96
 Обладатель кубка Германии: 1987/88, 1988/89, 2000/01, 2001/02

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Footballplayers.com

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Германии по футболу
Чемпионы мира по футболу
Чемпионы Европы по футболу
Игроки ФК «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне
Игроки ФК «Боруссия» Дортмунд
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Шальке 04»
Футбольные тренеры Германии